F0 steht für:
 Gießharztransformator der Brandklassen F0
 F0, die niedrigste Stufe auf der Fujita-Skala für die Klassifizierung von Tornados
 die Grundfrequenz eines Klangs
 BYD F0, ein Pkw-Modell des chinesischen Herstellers BYD Auto
 Futura Gael (IATA-Code), ehemalige irische Charterfluggesellschaft

Siehe auch:
 FO